Río Alao bezeichnet folgende Flüsse:

 Río Alao (Río Chambo), Fluss in Ecuador
 Río Alao (Río Sisa), Fluss in Peru